Burmeister es un apellido alemán. En alemán moderno puede corresponder a Bürgermeister (burgomaestre, alcalde) o a Bauermeister.

Es el apellido de:
 Carlos Germán Burmeister (1807-1892), naturalista, paleontólogo y zoólogo alemán nacionalizado argentino;
 Saskia Burmeister (n. 1985), actriz australiana.

Otros usos 
 Burmeister, localidad argentina de la provincia argentina de Córdoba;
 Estación Burmeister, estación ferroviaria de Burmeister (Córdoba).